Рель:
 Рель — название орудия пыток в южной, западной и псковской сторонах Руси (России).
 Рель — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Рель — река, впадает в озеро Байкал.

См. также 
 Релль